Ai XIII Giochi olimpici invernali del 1980 a Lake Placid (Stati Uniti), vennero assegnate medaglie in quattro specialità del pattinaggio di figura.

Pattinaggio di figura maschile

Pattinaggio di figura femminile

Pattinaggio di figura a coppie

Danza sul ghiaccio

Medagliere per nazioni

Altri progetti 

 13
Sport ai XIII Giochi olimpici invernali